Cicuta menor puede referirse a:
El nombre común del género botánico Aethusa.
El nombre común de la planta Conium maculatum.